Ортон, Боб (младший) — американский рестлер.
  — музыкальный продюсер и звукоинженер.